Брюнсюмский пробег — 10-километровый шоссейный пробег, который проводится в Брюнсюме, Нидерланды. Ежегодно проходит с 1989 года.

В 2010 году кенийский стайер Мика Кого установил мировой рекорд в беге на 10 км по шоссе — 27:01.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт 

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Лимбург (Нидерланды)